Ободрити могу бити:
 Ободрити, племенски савез Полапских Словена
 Ободрити (јужнословенско племе), словенско племе које је било у саставу далматинске групе племена

Види још 
 Бодрићи (вишезначна одредница)